Пеллегрино-Антонио Орланди (; апрель 1660, Болонья — 8 ноября 1727, там же) — итальянский  искусства,  и . Профессором богословия ордена кармелитов.

Биография 
В молодости вступил в монастырь кармелитов в Сан-Мартино. Занялся исследованиями в области истории искусств, а также биобиблиографическими исследованиями, со временем стал членом Академии Клементина (ныне Академия искусств Болоньи).

Первое издание его «Abecedario pittorico…» («Азбука живописи») было опубликовано в Болонье в 1704 году. Это был биографический словарь, включающий, по словам его автора, около четырёх тысяч художников, скульпторов и архитекторов. Расширенное и исправленное издание «Abecedario», вышедшее в 1719 году, было частично обновлено посредством переписки с художниками и коллекционерами в Риме и Флоренции. В 1714 году, он опубликовал «Notizie degli scrittori bolognesi e dell „opere loro stampate e manoscritte“» («Заметки о болонских писателях и об их печатных и рукописных работах»).

Пеллегрино-Антонио Орланди умер в Болонье в 1727 году. Тем не менее, новые и дополненные издания «Abecedario» продолжали публиковаться и после смерти автора; в 1753 году были включены дополнительные материалы, написанные Пьетро Гуариенти. Французский историк искусства и коллекционер П.-Ж. Мариетт также сделал значительные дополнения в «Abecedario» Орланди. Они были включены в новое 6-томное издание, предпринятое Филиппом де Шенневьером и Анатолем де Монтальоном для Общества истории французского искусства (Abecedario de P.J. Mariette et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et les artistes (Paris, 1851–1860; переиздано Фондом Вильденштейна в 1969 году).

Позднее эту работу многие будут критиковать за неточности, однако Л. Уолкер описывает её в «Словаре историков искусства», как «самый полный источник информации о художниках XVIII века».

Избранные публикации 
 «Abecedario pittorico de’professori piu illustri in pittura, scultura et architettura» (Болонья, 1704),
 «Notizie degli scrittori bolognesi e dell’opere loro stampate e manoscritte» (ib., 1714),
 «Origine e progressi della stampa dal 1475 fino al 1500» (ib., 1722).

Примечания

Литература 
 Orlandi, Pellegrino Antonio; Guarienti, Pietro (1719), Abecedario pittorico, Napoli. A copy of the 1719 edition from Google books.

Ссылки 
 

Историки искусства Италии
Кармелиты